Флаг сельского поселения Замошинское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Замошинское Можайского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 30 июля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3569.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Замошинское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба сельского поселения: красную, мурованную жёлтым, стену с аркой, заполненной синим цветом, и с выходящей из белого облака рукой в латах того же цвета, держащей белую стрелу остриём вниз».

Обоснование символики 

Символика фигур флага многозначна:

— часть стены с аркой заимствована из флага Можайского района и символизирует общность интересов и территориальное единство района и поселения.

— Арка в стене символизирует «Западные ворота» Московской области — Замошинское сельское поселение расположено на западной границе Можайского муниципального района и Московской области, здесь проходит крупная автомагистраль.

— Рука, закованная в латы, держащая стрелу — элемент герба князей Долгоруких символизирует огромную их роль в развитии местных территорий. Село Мокрое — центр Замошинского сельского поселения — основано во второй половине XVIII столетия князем Василием Васильевичем Долгоруким, сделавшим много для его благоустройства.

— Рука в латах, символ защиты и покровительства, аллегорически символизирует героизм защитников Отечества — во время Великой Отечественной войны здесь проходили ожесточённые бои с фашистскими захватчиками. Свыше полутора лет здесь находился враг. В боях за освобождение этих земель от врага погибло много советских солдат. В народе до сих пор эти места называют «Долиной смерти».

Красный цвет — символ отваги, силы, мужества, труда — цвет пролитой крови в боях Великой Отечественной войны.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, великодушия, богатства, уважения и интеллекта.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания 

Флаги с изображением крепостной стены
Флаги с изображением руки
Флаги с изображением стрелы